Divine steht für:
 Divine (Band), US-amerikanische Band
 DS Divine, Konzeptfahrzeug der Marke DS Automobiles

Divine ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Divine (1945–1988), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Father Divine (ca. 1880–1965), US-amerikanischer religiöser Führer
 Mark Divine, US-amerikanischer Unternehmer, Buchautor und ehemaliger Navy Seal
 Njie Ngenevu Divine (* 1988), kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Divin
 Devine